Damsingelturneringen vid Australiska öppna i tennis 2008.

Övre halvan

Sektion ett

Sektion två

Sektion tre

Sektion fyra

Undre halvan

Sektion fem

Sektion sex

Sektion sju

Sektion åtta

Slutspel

Teckenförklaring
 WC = Wild card
 Q = Kvalificerad via kvalturneringen
 u = uppgivet

Australiska öppna 2008